Mistrzostwa Świata U-20 w Piłce Ręcznej Kobiet 2003 – czternaste mistrzostwa świata U-20 w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodniczek do lat dwudziestu. Odbył się w dniach 4–17 sierpnia 2003 roku w Macedonii. Tytułu zdobytego w 2001 roku broniła reprezentacja Rosji.

Tytuł mistrzowski obroniły Rosjanki w powtórce finału sprzed dwóch lat pokonując Węgierki, brąz zdobyły zaś Norweżki. Po zakończonym turnieju IHF opublikowała statystyki indywidualne i drużynowe.

Informacje ogólne 
Początkowo mistrzostwa te zostały przyznane Brazylii, jednak z uwagi na zaplanowane w tym samym czasie Igrzyska Panamerykańskie 2003 oraz problemy wewnętrzne Algierii kraj ten otrzymał prawa do organizacji analogicznej imprezy męskiej. Gospodarzem zawodów żeńskich została natomiast Macedonia, która była przegranym kandydatem w pierwszej turze wyborów,

W mistrzostwach wzięło udział dwadzieścia reprezentacji wyłonionych w kontynentalnych kwalifikacjach. Losowanie grup zostało zaplanowane na 20 kwietnia 2003 roku w Skopju i w jego wyniku powstały cztery pięciozespołowe grupy. W połowie lipca 2003 roku Angola zrezygnowała z udziału z powodów finansowych, a jej miejsce zajęła Algieria. W tygodniu poprzedzającym zawody wycofała się z nich reprezentacja Urugwaju, która jednak odwołała tę decyzję dwa dni później.

Zawody odbyły się w trzech halach w trzech miastach. Reprezentacje w pierwszej fazie rywalizowały w ramach czterech pięciozespołowych grup systemem kołowym. Zwycięzca meczu zyskiwał dwa punkty, za remis przysługiwał jeden punkt, porażka nie była punktowana, a trzy czołowe zespoły z każdej grupy awansowały do dalszej walki o medale w drugiej fazie grupowej. Nad ich przebiegiem czuwało dwanaście par arbitrów, a jeden z sędziów, Rosjanin Siergiej Miedwiediew, zasłabł podczas przedmeczowej rozgrzewki i zmarł podczas transportu do szpitala.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Mecze o miejsca 1–12 
Grupa I

Grupa II

Mecze o miejsca 13–20 
Grupa I

Grupa II

Faza pucharowa 
Mecz o 19. miejsce

Mecz o 17. miejsce

Mecz o 15. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne otrzymały:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2003
2003 w piłce ręcznej
2003 w Macedonii
Piłka ręczna w Macedonii Północnej
Sport w Ochrydzie
Sport w Skopju